Dongfang (chin. 东方, Pinyin: dōngfāng, deutsch übersetzt: „Der Osten“ oder „Der Orient“) bezeichnet:

 Dongfang, Stadt in der chinesischen Provinz Hainan;
 Dongfang (Jinyun) (东方镇), Großgemeinde im Kreis Jinyun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongfang (Jinping) (东方街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongfang (Suiyang) (东方街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Suiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Dongfang (Xiangcheng) (东方街道), Straßenviertel der Stadt Xiangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 den Vornamen von Han Dongfang, chinesischer Arbeiteraktivist und Gewerkschafter;
 Dongfang Electric Corporation, chinesischer Elektrokonzern;
 Dongfang (Roman), Roman des chinesischen Schriftstellers Wei Wei.

Siehe auch:

 Dong Fang (董芳), Name einer Person;
 Dongfang hong, dt. Der Osten ist rot, ein chinesisches Lied und darauf aufbauendes Musical;
 Dong Fang Hong, dt. Der Osten ist rot, ein chinesischer Kommunikationssatellit;
 Dongfeng, häufige Flüchtigkeits-Falschlesung.